Drei Männer (Drei Mann) ist Namensbestandteil von
Drei Männer und ein Baby französischer Film (1985)
Noch drei Männer, noch ein Baby, (1987)
Drei Männer im Paradies, US-amerikanischer Spielfilm (1938)
Drei Männer und eine kleine Lady US-amerikanischer Film
Drei Männer im Schnee, Erich Kästner (1934)
Drei Männer im Schnee (1955), österreichischer Film (1955)
Drei Männer im Schnee (1974), Film
Drei Männer für Alison, 1950
Drei Männer auf Bummelfahrt, Roman (1900) 
Drei Männer müssen sterben, französischer Film 
Drei Mann in einem Boot (Roman)

Siehe auch:
 Drei Herren
 Dreimann